Il singolare del Grand Prix Hassan II 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tomás Carbonell ha battuto in finale Gilbert Schaller 7-5, 1-6, 6-2.

Teste di serie

  Gilbert Schaller (finale)
  Bohdan Ulihrach (primo turno)
  Carlos Costa (secondo turno)
  Jiří Novák (quarti)

 Alberto Berasategui (semifinali) 
 Jordi Burillo (secondo turno) 
n/a
 Jordi Arrese (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1996
ATP Tour 1996